Lubasz est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Lubasz, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Lubasz, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 du village de Lubasz.